Burg Friedstein steht für:

 Burg Frýdštejn, Burgruine im Český ráj, Tschechien
 Burg Friedstein in Neufriedstein, siehe Neufriedstein #Mätressenschlösschen